Джон Ньюкомб був чемпіоном попереднього року, але у фіналі його несподівано переміг Марк Едмондсон з рахунком 6–7, 6–3, 7–6, 6–1. Бувши 212 ракеткою світу на час турніру, Едмондсон дотепер залишається переможцем турнірів Великого шолома з найнижчим рейтингом, відтоді як його ввели 1973 року. Також він залишається останнім австралійцем, який виграв Відкритий чемпіонат Австралії.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Марк Едмондсон — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.
   Кен Роузволл, (півфінал)
   Джон Ньюкомб, (фінал)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1976 Australian Open Men's Singles draw

1976 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу